Ніжинська Ірина Сергіївна (1975) — український миротворець, професор права, кандидат юридичних наук
 Ніжинський Вацлав Хомич (1889—1859) — український артист балету польського походження, видатний танцівник і хореограф зірковоі трупи Сергія Дягілєва.
 Ніжинський Сергій Сергійович (1984) — український державний та громадський діяч. кандидат юридичних наук.

Див. також 
 Ніженський
Українські прізвища